Кубок УЕФА 1973/74 — третий розыгрыш кубка УЕФА. Победителем стал нидерландский «Фейеноорд», обыгравший в финале английский «Тоттенхэм» со счётом 4:2 по сумме двух игр.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1973/74 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1973/74 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1973/74 на сайте RSSSF

Сезон 1973/74
Футбол в Европе в 1973 году
Футбол в Европе в 1974 году